Это список солнечных затмений в XIX веке (даты приведены по григорианскому календарю). 

В период 1801—1900 годы было 242 солнечных затмения, из которых 87 — частные, 77 — кольцеобразные, 63 — полные и 15 гибридные.

Наибольшее количество затмений в течение одного года было в 1805 году — 5. Два затмения в одном месяце было дважды: в январе 1805 года и декабре 1880 года.

Список содержит дату и время наибольшего затмения в динамическом времени (в данном случае момент максимального сближения оси конуса лунной тени с центром Земли), время указано в UTC. Для полных и кольцеобразных затмений указаны регионы, в которых можно было наблюдать затмение (регион с максимальной фазой — выделен).

Затмения

См. также 
 Семёнов Ф. А. Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 год, на московском меридиане. С тремя таблицами чертежей // Записки Императорского Русского Географического Общества. Книжка XI. СПБ. Тип. Академии Наук 1856 г. IV, 461 c. + 14 л. черт. и илл. — Таблицы лунных и солнечных затмений Ф. Семёнова на сайте Пилотируемая космонавтика.

Примечания

Ссылки 
 
 

Солнечные затмения